Primera División 2013-2014 (cunoscută ca Liga BBVA din motive de sponsorizare) este cel de-al 83-lea sezon al campionatului spaniol de fotbal. Sezonul a început pe 17 august 2013 și s-a terminat pe 18 mai 2014. Atlético Madrid a câștigat această ediție de campionat, fiind primul său titlu de campioană a Spaniei din ultimii 18 ani.

Echipe și stadioane

Personal și sponsori

1. Huawei is the sponsor for select matches.
2. On the back of shirt.
3. Barcelona makes a donation to UNICEF in order to display the charity's logo on the back of the club's kit.
4. On the shorts.
5. Málaga makes a donation to UNESCO in order to display the charity's logo on the club's kit.

Schimbări de antrenori

Clasament

|| rowspan="10" style="background:#f9f9f9;"|

Poziții după etapă
Acest tabal prezintă clasările echipelor după fiecare etapă.

Last updated: 18 mai 2014Source: kicker.de Round 4 clarification Source : LFP Statement

Rezultate
Tragerea la sorți a calendarului meciurilor a avut loc pe 9 iulie 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}
Actualizat: 25 mai 2014Sursa: LFP

Statistici

Topul marcatorilor
Trofeul Pichichi este decernat de către revista Marca jucătorului care marchează cele mai multe goluri într-un sezon.

Sursa: pichichi.es

Pase decisive

Trofeul Zamora
Trofeul Zamora este decernat de către revista Marca portarului cu cel mai mic raport de goluri-per-meci. Jucătorul trebuie să fi jucat cel puțin 28 de meciuri de 60 sau mai multe minute pentru a fi eligibil să primească trofeul.

Hat-trick-uri

Premiul Fair Play
Acest premiu este oferit anual începând cu 1999 echipei cu cel mai bun coeficient fair play pe durata sezonului. Acest clasament ia în calcul aspecte precum cartonașe, suspendări de meciuri, comportamentul publicului și penalizări. Acest clasament nu este doar pentru situația fair play, dar servește și ca criteriu de departajare în vazul în care echipele se află la egalitate perfectă conform celorlalte criterii: punctele, rezultate directe, diferența de goluri și goluri marcate.

Source: points of matchdays 1 and 2
Last updated: 26 august 2013

Sources of cards and penalties: Referee's reports, Competition Committee's Sanctions , Appeal Committee Resolutions  and RFEF' site about Fair Play

Spectatori

Premii

Premii lunare

Echipe după comunitatea autonomă

Note 

2013-14